Lou kan syfta på::

 LOU, Lagen om offentlig upphandling, innehåller bestämmelser om inköp i offentlig sektor
 Lou, en karaktär i TV-serien The Simpsons, se Lista över rollfigurer i Simpsons
 Lou!, en fransk tecknad serie av serietecknaren Julien Neel

Personer
 Lou Hoffner (1963–), tysk musiker som deltog i Eurovisionsschlagerfestivalen 2003 med låten Let's get happy.
 Lou Reed (1942–2013}, amerikansk rockmusiker, sångare, gitarrist och låtskrivare som bland annat var medlem i Velvet Underground
 Lou Albano (1933–2009), amerikansk fribrottare och skådespelare